Victor Ponta a condus mai multe guverne ale României: 
 Guvernul Victor Ponta (1) (7 mai 2012 – 21 decembrie 2012);
 Guvernul Victor Ponta (2) (21 decembrie 2012 – 5 martie 2014);
 Guvernul Victor Ponta (3) (5 martie 2014 – 17 decembrie 2014)
 Guvernul Victor Ponta (4) (17 decembrie 2014 – 4 noiembrie 2015)